Олёкминский Станови́к:
 Олёкминский Становик — нагорье в Забайкалье;
 Олёкминский Становик — горный хребет в Забайкалье.